Рашад Барат оглы Насиров (; род. 24 июля 1977, Баку, Азербайджан, СССР) — азербайджанский журналист, бывший заместитель председателя ЗАО «Азербайджанское Телевидение и Радио Вещания» AzTV. Заслуженный журналист Азербайджана (2016). Руководитель отдела по связям с общественностью Конфедерации профсоюзов Азербайджана.

Биография 
Рашад Барат оглы Насиров родился 24 июля 1977 года в Баку.

В 1994 году окончил городскую среднюю школу № 39, в 1999 году — бакалавриатуру по специальности искусствовед Азербайджанского Государственного Университета Искусств, а в 2001 году получил диплом магистра. В 2002—2005 годах обучался в факультете Международное право — международные отношения Бакинского Государственного Университета.

Работал на телеканалах АНС, Лидер и на Общественном Телевидении.

С 2010 года работал в должности главного редактора, а также директором студии информационных программ «Хэбэрляр» в ЗАО «Азербайджанское Телевидение и Радио Вещания» AzTV.

Указом президента от 5 мая 2015 года назначен на пост заместителя председателя ЗАО «Азербайджанское Телевидение и Радио Вещания» AzTV.

С 24 января 2023 года руководит отделом по связям с общественностью Конфедерации профсоюзов Азербайджана. 

Постановлением Кабинета Министров Азербайджанской Республики № 517 от 16 декабря 2016 года, Рашад Насиров избран одим из членов Центральной Комиссии по Содействию в Переписи Населения.

Женат. Имеет двух сыновей.

Награды 
7 ноября 2016 года Распоряжением Президента Азербайджанской республики за заслуги в области телевидения и радио присвоено почетное звание заслуженного журналиста Азербайджана.

Ссылки 
 Биография на сайте Азербайджана

Примечания 

Журналисты Азербайджана
Выпускники Бакинского государственного университета
Родившиеся в Баку
Заслуженные журналисты Азербайджана